Весёлая Долина — название населённых пунктов:

Россия 
 Весёлая Долина — хутор в Семилукском районе Воронежской области.

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.

Весёлая Долина — исчезнувшее село в Раздольненском районе.

Украина 
 Весёлая Долина — село в Криничанском районе Днепропетровской области.
 Весёлая Долина — село в Зайцевском сельском совете Бахмутского района Донецкой области.
 Весёлая Долина — село в Ольховатском поселковом совете Бахмутского района Донецкой области.
 Весёлая Долина — село в Александрийском районе Кировоградской области, ликвидировано в 1998 году.
 Весёлая Долина — село в Тарутинском районе Одесской области.
 Весёлая Долина — село в Глобинском районе Полтавской области.
 Весёлая Долина — село в Подолковском сельском совете Липоводолинского района Сумской области.
 Весёлая Долина — село в Московском сельском совете Липоводолинского района Сумской области.